Michael Grandt, né en 1963, est un journaliste et essayiste allemand, auteur de livre à succès.

Biographie 
En 2005, il obtient la Staufermedaille. En 2011 il est nommé docteur honoris causa de l'Université de Pitești.

Il est le frère de Guido Grandt.

Publications 

Essais
 Schwarzbuch Satanismus. Pattloch, Augsburg 1995,  (avec Guido Grandt).
 Schwarzbuch Anthroposophie. Rudolf Steiners okkult-rassistische Weltanschauung. Ueberreuter, Wien 1997,  (avec Guido Grandt).
 Erlöser. Phantasten, Verführer und Vollstrecker. Alibri, Aschaffenburg 1998,  (avec Guido Grandt).
 Waldorf-Connection. Rudolf Steiner und die Anthroposophen. Alibri, Aschaffenburg 1998,  (avec Guido Grandt).
 Ware Kind. Mißbrauch und Prostitution. Patmos, Düsseldorf 1999,  (avec Guido Grandt et Petrus van der Let).
 Alptraum Kunde. Was Verkäufer zum Wahnsinn treibt. Campus, Frankfurt am Main und New York 1999, . 
 Satanismus. Die unterschätzte Gefahr. Patmos, Düsseldorf 2000, .
 Wege aus der Aggressionsgesellschaft. Kreuz, Stuttgart und Zürich 2001, .
 Unternehmen „Wüste“. Hitlers letzte Hoffnung. Das NS-Ölschieferprogramm auf der Schwäbischen Alb. Silberburg-Verlag, Tübingen 2002, .
 Schwarzbuch Waldorf. Gütersloher Verlags-Haus, Gütersloh 2008, .
 Antibiotika aus der Natur. Sanfte Heilung durch natürliche Medizin. Kopp Verlag, Rottenburg 2009,  (mit Marion Grandt).
 Der Crash der Lebensversicherungen. Die enttarnte Lüge von der angeblich sicheren Vorsorge. Kopp, Rottenburg 2009, .
 Der Staatsbankrott kommt! Hintergründe, die man kennen muss. Kopp, Rottenburg 2010, .
  avec Gerhard Spannbauer et Udo Ulfkotte: Europa vor dem Crash: was Sie jetzt wissen müssen, um sich und Ihre Familie zu schützen. Kopp Verlag, 2011
 avec Guido Grandt et Klaus-Martin Bender, FIAT LUX. Uriellas Orden, Evangelischer Presseverband für Bayern (1992), 
 avec Guido Grandt, Jugendokkultismus. Faszination des Verborgenen, Falken-Vlg., Niedernh. (April 1999), 
Fiction
 Wir sind der Mörder. Geschichten über den Krieg und das Sterben. Gryphon, München 2001, .
 Das Hitler-Tribunal. 
 Bd. 1: Wege zur Macht. Mit Supplement. Gryphon, München u.a. 2006, . 
 Bd. 2: Wege zum Krieg. Gryphon, München u.a. 2007, . 
 Jesus in Auschwitz. Geschichten aus dunklen Zeiten. Gryphon, München und New York 2009, .

Liens externes 
 
 Site officiel

Source de traduction

Notes et références 

Journaliste allemand
Écrivain allemand du XXe siècle
Écrivain allemand du XXIe siècle
Essayiste allemand
Naissance en 1963